Quatre navires de lUS Navy portent le nom dUSS Omaha, d'après la ville du même nom:

l', un sloop à hélice en service de 1872 à 1914 ;
l', un croiseur léger navire de tête de la classe du même nom qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1978 à 1995 ;
l', un Littoral combat ship de  dont la construction est en cours.

Omaha